Gap kan syfta på följande:
 Gap, Inc. – ett amerikanskt konfektionsföretag

Geografi

Antarktis 

 Gap (bergspass),

Frankrike 

 Gap, kommun, Département des Hautes-Alpes, 

Robotskapade Antarktisförgreningar